O Torneio Internacional do Recife de hóquei em patins de 2002, contou com a participação de três equipes: Clube Português do Recife, Associação de Amigos do Minho (Recife) e o Futebol Clube do Porto, de Portugal.

Jornada

Ligações externas

Referencias
rinkhockey.net

Torneio Internacional do Recife